

Persone 
 Bojan Pavlović (1985), calciatore serbo
 Bojan Pavlović (1986), calciatore serbo